Mochloribatula är ett släkte av kvalster. Mochloribatula ingår i familjen Mochlozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Mochloribatula